Спецгруппа (Yit huet jui keung) — гонконгская драма 1997 года, режиссёр Патрик Лун
 Спецгруппа () — канадский телесериал 1998 года, режиссёр Гари Харви
 Спецгруппа — российский телесериал 2007 года, режиссёр Василий Сериков

См. также 
 Спецгруппа «Ангелы» (Tian shi te jing) — тайваньский боевик 1991 года, режиссёр Шан Хуа